USA
Raleigh, település Észak-Karolina államban
Raleigh, település Iowa államban
Raleigh, település Mississippi államban